Ω — última letra do alfabeto grego
 Ѡ — antiga letra do alfabeto cirílico
 Chevrolet Omega — modelo de automóvel
 Omega (relógio) — marca de relógios
 Omega (radionavegação) — sistema de radionavegação
 Ômega 3 — ácidos graxo
 Ômega 6 — ácidos graxo

Ω 
A letra Ω é também a abreviação de diversos conceitos matemáticos, químicos etc.:
 Ohm — unidade de medida de resistência elétrica
 Velocidade angular
 em probabilidade representa o espaço amostral

Desambiguações de ciências
Desambiguações de letras